«Игра́» — название нескольких кинофильмов:
 «Игра» — мультипликационная притча студии «Киевнаучфильм» (СССР, 1985).
 «Игра» — мультфильм из альманаха «Весёлая карусель» № 16 студии «Союзмультфильм» (СССР, 1985).
 «Игра» () — драма Ежи Кавалеровича (Польша, 1968).
 «Игра» — детский приключенческий фильм Леонида Макарычева (СССР, 1973).
 «Игра» — мелодрама Арвидса Криевса и Гунара Пиесиса по роману З. Скуиньша «Нагота» (СССР, 1981).
 «Игра» — комедия Бориса Галкина (Россия, 1992).
 «Игра» () — романтическая комедия  (Индия, 1992).
 «Игра» — психологический триллер Дэвида Финчера (США, 1997).
 «Игра» — короткометражная фэнтезийная драма Энтони Мингеллы (Ирландия, 2001).
 «Игра» — комедийный телесериал, спин-офф ситкома «Подруги» (США, 2006—2015).
 «Игра» (Aata) — мелодрама В. Н. Адитьи (Индия, 2007).
 «Игра» — спортивная комедия Александра Рогожкина (Россия, 2008).
 «Игра» — комедийный триллер Дмитрия Астрахана (Россия, 2018).
 «Игра» — остросюжетный криминальный сериал телеканала «НТВ» (Россия, 2011).
 «Игра» — шпионский телесериал о временах Холодной войны канала BBC America (Великобритания, 2014).
 Play — криминальная драма Рубена Эстлунда (Швеция, 2011).

 «Игры» — триллер Кёртиса Харрингтона с Симоной Синьоре в главной роли (США, 1967).